Bushidō – kodeks etyczny
 Bushido – niemiecki raper